Lac Bénit
Pain bénit
Rue Bénit